Букрин

 Великий Букрин — село в Україні, Миронівського району Київської області
 Малий Букрин — село в Україні, Миронівського району Київської області